Konsulat Generalny Paragwaju w Warszawie (hiszp. Consulado General de Paraguay en Varsovia) – placówka konsularna Republiki Paragwaju, funkcjonująca w 1928.

Historia 
Stosunki pomiędzy Polską a Paragwajem nawiązano w 1925. W Warszawie urzędował konsulat generalny w kamienicy z 1851 (proj. Henryk Marconi) przy ul. Nowy Świat 17 (1928).

Po II wojnie światowej stosunki reaktywowano w 1991. Od 1992 w Polsce była akredytowana ambasada Paragwaju z siedzibą w Wiedniu, od 2000 w Bernie, od 2005 w Berlinie w domu z 1903 przy Hardenbergstraße 12.

Przypisy

Bibliografia 
 Karol Romer: Zagraniczny Korpus Dyplomatyczny w Polsce, [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej 1918-1928, IKC, Kraków/Warszawa 1928, s. 249–260
 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Tom II. Ameryka Północna i Południowa 1918-2007, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Archiwum/Wydawnictwo Askon, Warszawa 2008, s. 224, .

Stosunki międzynarodowe Paragwaju
Polityka zagraniczna Paragwaju
Dawne misje dyplomatyczne i konsularne w Polsce